Max Havelaar har flere betydninger. Der henvises til:
 Max Havelaar (roman) – skrevet af Multatuli (Eduard Douwes Dekker) i 1860 og filmatiseret i 1974.
 Max Havelaar (film) – film fra 1974.
 Max Havelaar Fonden – der administrerer Fairtrade-certificering af produkter, der overholder et etisk regelsæt for bæredygtig og fair handel.